Valência — cidade espanhola de Valência
 Comunidade Valenciana — comunidade autónoma espanhola
 Língua valenciana — língua catalã falada na Comunidade Valenciana

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística